Каное — безкільове веслове судно, для якого характерні веретеноподібна форма корпусу і спосіб греблі одним однолопастним лопатоподібним веслом.
 Канополо — неолімпійський командний вид спорту, різновид веслування.